Der Maserati Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. August 2013 in Meerbusch stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 21 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Miki Janković
 Gero Kretschmer
 Alexei Watutin
 Miliaan Niesten

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Yannick Mertens

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Meerbusch